Carondelet (geslacht), een adellijke familie afkomstig uit Frankrijk
 Jan I Carondelet (1428-1501), kanselier van de Nederlanden onder Maria van Bourgondië
 Jan II Carondelet (1469-1545), zoon van de vorige, adviseur van Karel V
 Ferry Carondelet (1473-1528)

En ook:
 Carondelet (Missouri), plaats in Missouri, VS
 Carondelet-rif, een koraalrif in Kiribati